Список кантри-хитов № 1 1997 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1997 году.

Трейси Эдкинс лидировал в апреле с песней «(This Ain't) No Thinkin' Thing». Michael Peterson получил свой первый чарттоппер в декабре благодаря песне «From Here to Eternity».
В августе и сентябре Кенни Чесни впервые в своей карьере возглавил кантри-чарт.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 1997 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1997 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1997 года
1997 год в музыке США